Juan Duque de Beja (nombre completo: Juan María Fernando Pedro de Alcántara Miguel Rafael Gabriel Leopoldo Carlos Antonio Gregorio Francisco de Asís Borja Gonzaga Félix ; Palacio de las Necesidades, Lisboa, 16 de marzo de 1842- Palacio de las Necesidades, Lisboa, 27 de diciembre de 1861), fue un Infante portugués de la Casa de Braganza Sajonia-Coburgo y Gotha, así como 11°Duque de Beja.

Biografía 
Hijo de la reina María II de Portugal, y su marido, el rey Fernando II, Juan fue creado Duque de Beja, y tenía adicionalmente el título de Duque de Sajonia a través de su padre. Tenía el tratamiento de Su Alteza Real.

Juan recibió educación militar y fue coronel de un regimiento de caballería. Se encontraba de visita en Inglaterra y Francia con su hermano, el Duque de Oporto, presunto heredero del trono, cuando fueron llamados a regresar a Portugal por su hermano, el rey Pedro V, que agonizaba de fiebre tifoidea o cólera.

Su hermano Pedro murió el 11 de noviembre de 1861 antes de que pudieran regresar, con su hermano Fernando. A su muerte, el Duque de Oporto se convirtió en rey Luis I y Juan se convirtió en su presunto heredero al trono. No fue proclamado como tal ya que murió un mes después de la misma enfermedad que mató a sus hermanos, en el Palacio de las Necesidades, en Lisboa el 27 de diciembre de 1861 a la edad de 19 años, estando soltero y sin descendencia.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Infantes de Portugal del siglo XIX (casa de Braganza Sajonia-Coburgo y Gotha)
Nacidos en Lisboa
Fallecidos en Lisboa
Duques de Beja
Duques del siglo XIX